Міхаїл-Когелнічану () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Міхаїл-Когелнічану () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Міхаїл-Когелнічану.
 Міхаїл-Когелнічану () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Міхаїл-Когелнічану () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Адміністративний центр комуни Міхаїл-Когелнічану.
 Міхаїл-Когелнічану () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Міхаїл-Когелнічану () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративний центр комуни Міхаїл-Когелнічану.
 Міхаїл-Когелнічану () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Коцушка.
 Міхаїл-Когелнічану () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Цигенаші.
 Міхаїл-Когелнічану () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Арсура.
 Міхаїл-Когелнічану () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Римнічелу.
 Міхаїл-Когелнічану () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Шуцешть.
 Міхаїл-Когелнічану () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Смирдан.